Nousiainen steht für:

 Nousiainen, Gemeinde im Südwesten Finnlands

Nousiainen ist der Familienname folgender Personen:

 Eetu Nousiainen (* 1997), finnischer Skispringer
Miika Nousiainen (*1973), finnischer Schriftsteller
 Mona-Liisa Nousiainen (1983–2019), finnische Skilangläuferin
 Ville Nousiainen (* 1983), finnischer Skilangläufer